Агте (Ахте, Ахт; ) — дворянский род.

Согласно легенде, род происходит от Мартина Сигизмунда крестьянина дер. Гроссобринген (неподалёку от Веймара, Йены и Эрфурта). Он умер в молодом возрасте в 1528 году, оставив после себя жену Агату и малолетнего сына Ганса. Мальчика стали в деревне звать не по имени отца, как обычно, а по имени матери — Агатиным сыном, что на немецком выглядело как Агате. Деревенское прозвище закрепилось, превратилось со временем в фамилию и трансформировавлоссь за века в Агте, Акте, Ахте, Ахт.

В XVIII веке в городе Хеттштедт (Саксония), жил органист и церковный учитель Андреас Агте (1699—1739), имевший двух сыновей, Карла Фридриха (1724—1787) и Иоганна Андреаса (1733—1806). В середине XVIII века, они обосновались в Лифляндии и Эстляндии.

Карл Фридрих стал органистом в одном из соборов Ревеля, а Иоганн Андреас (Иван Андреевич или Андрей Андреевич) поселился в городке Аренсбурге — столице острова Эзель. Затем он перешёл на государственную службу. Иван Ахт, коллежский асессор, жалован 16.12.1803 дипломом на потомственное дворянское достоинство.
 Его сын, Ахте, Егор Андреевич (1777—1826), российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.

Примечания

Литература 
 Балтийский гербовник
 ДС, том I, стр. 59 
 

Остзейское дворянство